Horvátország először az 1992-ben megrendezett téli olimpiai játékokon szerepelt független országként, ezt megelőzően a horvát sportolók jugoszláv színekben indultak 1920 és 1988 között.

A nyári olimpiákon a legeredményesebb sportáguk a férfi kézilabda, a téli olimpiákon pedig 1 kivételével az összes eddigi érmet alpesisíben szerezték a Kostelić testvérek, Janica Kostelić és Ivica Kostelić révén.

A Horvát Olimpiai Bizottság 1991-ben alakult meg, a NOB 1993-ban vette fel tagjai sorába, a bizottság jelenlegi elnöke Zlatko Matesa.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Jugoszlávia az olimpiai játékokon

 
Nemzetek az olimpiai játékokon